Leibing ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Leibing (1905–1997), deutscher Landwirt und Politiker (CDU), MdB
 Emmy von Bomsdorff-Leibing, deutsche Schriftstellerin
 Franz Leibing (1836–1875), deutscher Philologe, Schriftsteller und Publizist
 Peter Leibing (1941–2008), deutscher Fotograf